

Geografia 
 Camerana – comune italiano della provincia di Cuneo, Piemonte

Persone 
 Bonifazio de Camerana (XIII secolo) – militare italiano, giustiziere della Val di Noto
 Bonifazio Incisa di Camerana (1934-2013) – generale italiano
 Giovanni Camerana (1845-1905) – poeta, critico d'arte e magistrato italiano
 Ludovico Incisa di Camerana (1927-2013) – diplomatico e saggista italiano
 Oddone de Camerana o Ottone (XIII secolo) – militare italiano
 Oddone Camerana (1937) – giornalista e scrittore italiano
 Vittorio Camerana (1855-1923) – generale italiano